

Pessoas
Brushy Bill Roberts - possível identidade de Billy The Kid

Localidades
Brushy (Oklahoma)
Ou ainda:
Brushy Creek

Desambiguação